Le tournoi de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute à San Francisco du 6 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Rosie Casals.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1971
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en janvier 1971
Sport en Californie en 1971